184 км — остановочный пункт Приднепровской железной дороги в городе Днепр, расположенная на линии Верховцево — Днепр-Главный.

Выполняется высадка и посадка пассажиров на/из пригородные электропоезда Приднепровской железной дороги Западного направления. Станция расположена в западной промзоне города, рядом с Днепропетровским заводом тяжёлого машиностроения.

Является пересадочной на станцию метро «Заводская».

Время движения от Центрального вокзала — 9 минут.

Остановочные пункты Днепровской дирекции Приднепровской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Днепропетровской области